Сиренки — топоним, может означать:

Украина 
 Сиренки — село, Глобинский район, Полтавская область.
 Сиренки — село, Лебединский район, Сумская область.

См. также 
   — украинская фамилия.